Abu Mussab al Zarqauí, islamista cap d'Al-Qaida a l'Iraq
 Museu Antropològic de la Universitat de Zúric (del seu nom en anglès Anthropological Museum of Zúrich), museu del departament d'antropologia de la Universitat de Zúric, a Suïssa
 Epic In Motion & AMZ (de l'acrònim dels seus fundadors Alain Maiki & Zakka), companyia productora cinematogràfica dels Estats Units
 AMZ-Kutno, empresa fabricant d'automoció civil i militar de Polònia
 Planta de construcció de màquines d'Arzamàs (del seu nom en rus Арзамасский Машиностроительный Завод transliterat Arzamasskii Maixinostroitelnii Zavod), fàbrica d'armament amb seu a Arzamàs, a Rússia
 Allgemeine musikalische Zeitung, diari històric sobre música publicat a Alemanya
 Arxius de Miscel·lània Zoològica, revista científica sobre taxonomia
 amz també és el codi ISO 639-3 de l'atampaya, llengua pama-nyunga parlada a Austràlia